Rade – mniejszość etniczna w Wietnamie
 rade – język austronezyjski
 Råde – miasto w Norwegii
miejscowości w Niemczech:
 Rade – dzielnica miasta Jessen (Elster) w powiecie Wittenberga, w kraju związkowym Saksonia-Anhalt
 Rade – dzielnica gminy Neu Wulmstorf w powiecie Harburg, w kraju związkowym Dolna Saksonia
 Rade – dzielnica gminy Schwanewede w powiecie Osterholz, w kraju związkowym Dolna Saksonia
 Rade – dzielnica gminy Tangstedt w powiecie Stormarn, w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn
 Rade – dzielnica miasta Wittingen w powiecie Gifhorn, w kraju związkowym Dolna Saksonia
 Rade – gmina w powiecie Steinburg, w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn
 Rade bei Hohenwestedt – gmina w powiecie Rendsburg-Eckernförde, w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn
 Rade bei Rendsburg – gmina w powiecie Rendsburg-Eckernförde, kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn

Zobacz też 
 Rhade